Chloroform (symbol "R-20")
 R-20 (komputer) – komputer z serii RIAD
 Bateria R20 – ogniwo 1,5-woltowe